Kambodschanische Verfassung (engl. Cambodian Constitution, Constitution of Cambodia bzw. aktuell The Constitution of the Kingdom of Cambodia; ) bzw. Verfassung von Kambodscha oder Verfassung Kambodschas steht für:

 Kambodschanische Verfassung (1947) (bis 1970 in Kraft)
 Kambodschanische Verfassung (1976) (Verfassung des Demokratischen Kampuchea)
 Kambodschanische Verfassung (1979)
 Kambodschanische Verfassung (1993) 
 Kambodschanische Verfassung (1999)